Die Abkürzung WPU steht für:

 Wahlpflichtunterricht
 Wilhelm-Pieck-Universität in Rostock
 William Paterson University in New Jersey, USA

WPU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Pułtuski in der Woiwodschaft Masowien

WPU